Smack kan syfta på:

 Smack (musikgrupp) – ett finländskt hårdrocksband
 Smack (fartyg) – typer av segelfartyg
 SMACK - ett försök att höja säkerheten kring kärnan i operativsystemet Linux, se Simplified Mandatory Access Control Kernel